Mikhaïl Sergueïevitch Tiouliapkine - en , et en anglais :  - (né le  à Gorki en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Torpedo Nijni Novgorod, il remporte la Vyschaïa liga 2003 et accède à la Superliga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2002 dans la Ligue nationale de hockey par le Wild du Minnesota en neuvième ronde en . Il remporte la Coupe continentale 2008 avec les Ak Bars Kazan.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2001-2002|| HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| Torpedo Nijni-Novgorod 2|| Pervaïa liga || 33|| 1|| 6|| 7|| 57|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Torpedo Nijni Novgorod || Vyschaïa liga|| 47|| 2|| 4|| 6|| 65|| 13|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2003-2004|| Torpedo Nijni Novgorod || Superliga|| 52|| 0|| 4|| 4|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 43|| 2|| 3|| 5|| 22|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2005-2006|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 51|| 2|| 3|| 5|| 46|| 3|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2006-2007|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 40|| 0|| 1|| 1|| 63|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 19|| 0|| 3|| 3|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Torpedo Nijni-Novgorod || KHL|| 39|| 3|| 5|| 8|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2009-2010|| Torpedo Nijni-Novgorod ||  KHL|| 43|| 1|| 8|| 9|| 24|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL|| 44|| 1|| 9|| 10|| 37|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2011-2012|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL|| 32|| 0|| 1|| 1|| 12|| 10|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL|| 32|| 1|| 4|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 24|| 2|| 4|| 6|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Atlant Mytichtchi || KHL || 49|| 1|| 3|| 4|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Amour Khabarovsk || KHL ||2 || 0 || 0 || 0 || 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Sarov || VHL ||33 || 0 || 5 || 5 || 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL ||1 || 0 || 0 || 0 || 0|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2004 || Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0 || 2|| -2|| Cinquième place

Références

Voir aussi 

Naissance en mai 1984
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur de l'Amour Khabarovsk